Слаткин — фамилия. Известные носители:
 
 Слаткин, Леонард (род. 1944) — американский дирижёр.
 Слаткин, Феликс (1915—1963) — американский скрипач и дирижёр.